Pingshan, división urbana de la ciudad de Shenzhen, China
Pingshan, población en la provincia de Liaoning, China .
Pingshan, torneo profesional de tenis jugado en Shenzhen, China.